Corneille Daems – ex ciclista su strada belga
 Emile Daems – ex ciclista su strada e pistard belga
 Filip Daems – calciatore belga